Ассоциация обороны Ольстера () — запрещённая протестантская военизированная группировка Северной Ирландии. Также известна как «Борцы за свободу Ольстера» (Ulster Freedom Fighters). В ЕС, США и Великобритании считается террористической. В 2010 году заявила о разоружении.

Образована в сентябре 1971 в ответ на создание католической Ирландской республиканской армии (ИРА — Irish Republican Army). Сыграла активную роль в майской забастовке, 1974 года, организованной Советом рабочих Ольстера.

Насчитывает до 4 тыс. членов. Уставная цель — «защита протестантского населения Ольстера от террористов и противодействие попыткам отделить Северную Ирландию от Великобритании».

Главными источниками финансирования считаются торговля наркотиками и похищение людей.

Соперничает с другой аналогичной протестантской организацией — «Добровольческими силами Ольстера» (Ulster Volunteer Force).

Председатели 
 Чарльз Хардинг Смит (1971—1972)
 Джим Андерсон (1972)
 Чарльз Хардинг Смит, Джим Андерсон (1972—1973)
 Энди Тайри (1973—1988)
 с 1988 должность вакантна

См. также 
 Томми Херрон
 Сэмми Смит

Примечания 

Христианские террористические организации
Ольстерский юнионизм
Боевые организации политических партий